Minador (vaixell)
 Minador (feina)
 Minador (larva)
 Minador (soldat)
 Minador (vehicle)